HV Marsna IASON Combinatie, een Nederlandse handbalvereniging
 Methylisocyanaat, een chemische verbinding
 MAC-waarde, de grenswaarde van een schadelijke stof
 Microbieel geïnduceerde corrosie (microbially induced corrosion of microbially influenced corrosion, MIC) 
 Minimaal-invasieve chirurgie
 Monsta Island Czars, een hiphopgroep
 MIC (band), een Zuid-Afrikaanse band
 Militair-industrieel complex, een politieke term
 Metastable Intermolecular Composite